Horst Wiemann (* 18. Oktober 1960 in Eutin) ist ein deutscher Handballtrainer und ehemaliger -spieler.

Horst Wiemann begann als Kind mit dem Handball in Malente. Ab 1978 spielte der 1,83 Meter große Kreisläufer in der Handball-Bundesliga beim THW Kiel. 1991 wechselte er zum Zweitligisten SG Flensburg-Handewitt, ein Jahr später gelang ihm mit Flensburg der Aufstieg in die Bundesliga. 1994 kehrte Wiemann zurück zum THW, mit dem er 1995 und 1996 die Deutsche Meisterschaft gewann. Während dieser beiden Jahre war er außerdem Assistent des Kieler Trainers Zvonimir Serdarušić. Nachdem er 1996 seine Spielerlaufbahn beendet hatte, wurde Wiemann 1997 aufgrund von Personalnöten beim THW reaktiviert.

Später trainierte Horst Wiemann die Bezirksliga-Mannschaft des SG Bordesholm/Brügge.

Bundesligabilanz

Weblinks 
 Porträt auf der Website des THW Kiel

Einzelnachweise 

Handballtrainer (Deutschland)
Kreisläufer
Rückraumspieler
Deutscher Meister (Handball)
Handballspieler (THW Kiel)
Handballspieler (SG Flensburg-Handewitt)
Deutscher
Geboren 1960
Mann